Omio steht für
 Omio.com, Reiseplattform
 Rifugio Antonio Omio, alpine Schutzhütte